Jorge Montenegro est le nom de

 Jorge Montenegro (athlétisme) (né en 1968), lanceur de poids cubain
 Jorge Luis Montenegro (né en 1988), coureur cycliste équatorien
 Jorge Martín Montenegro  (né en 1983), coureur cycliste argentin